Соревнования по боксу среди мужчин в весовой категории до 63 кг на летних Олимпийских играх 2020 года пройдут с 25 июля по 8 августа во дворце спорта Рёгоку Кокугикан. В соревнованиях участвует 29 спортсменов из 29 стран.

История 
Соревнование по боксу в мужском легком весе на Олимпийских играх 2020 года будет проводиться в 26 раз. Легкая весовая категория впервые появился на Олимпийском турнире по боксу в 1904 году и в ней разыгрывали медали на всех Играх в которых проводился боксерский турнир (кроме Игр 1912 года). Максимальный вес для легкой категории с 1952 года составлял 60 кг; к играм в Токио 2020 году, связи удалением полусреднего веса, критерий отбора леговесов увеличится с 56–60 кг до 57–63 кг.
Действующим олимпийским чемпионом в дисциплине легкого веса (56 кг -60 кг) является бразильский боксёр Робсон Консейсан, который после Игр в Рио-де-Жанейро перешёл в профессионалы и участие в турнире не принимает.
Действующий чемпион мира в легком весе Энди Крус из Кубы квалифицировался на Игры.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Соревнование

Примечания

Ссылки 
 Турнирная таблица 
 Бокс на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года

Бокс на летних Олимпийских играх 2020